Розовий (до 1944 року — Хачі-Озенбаш, крим. Haçı Özenbaş) — селище в Україні, підпорядковане Алуштинській міській раді Автономної Республіки Крим. 
 Розовий Віктор Ігорович — український комік.